Mangler ist der Familienname folgender Personen:

 Mandy Mangler (* 1977), Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Otto Mangler (1871–1952), deutscher Politiker
 Sigfrid Mangler (1902–?), deutscher Jurist und Parteifunktionär (NSDAP)